Juan Gregorio de las Heras (1780-1866),  militaire et homme politique argentin.
 General Las Heras partido de la province de Buenos Aires 
 General Las Heras, ville dans ce partido.